Бурнашев — русская фамилия.

Известные носители 
 Бурнашевы — дворянский род.

Бурнашев:  
 Бурнашев, Владимир Петрович (1810—1888) — литератор и агроном-любитель.
 Бурнашев, Михаил Николаевич (1882—1928) — литератор, театральный деятель.
 Бурнашев, Сергей Николаевич (1875—после 1929) — чиновник канцелярии Совета министров, камергер, член Совета Русского собрания.
 Бурнашев, Степан Данилович (1743—1824) — генерал-майор, сенатор, писатель и картограф.
 Бурнашев, Тимофей Степанович (1771—1850) — горный инженер, путешественник.
 Бурнашев, Фатхелислам Закирович (псевдоним Фатхи Бурнаш; 1898—1946) — татарский советский драматург, поэт и прозаик, публицист, переводчик.

Бурнашева: 
 Бурнашева, Александра Григорьевна — российская шашистка.
 Бурнашева, Бэлла Алексеевна (род. 1944) — советский астроном.
 Бурнашева, Екатерина Павловна (1819—1875) — русская писательница и переводчица.
 Бурнашева, Захида Хуссаиновна (псевдоним Гиффат Туташ; 1895—1977) — татарская поэтесса.
 Бурнашева, Софья Петровна (1818—1883) — русская детская писательница и переводчица.
 Бурнашева, Мария Павловна (1817—1861) — переводчица Российской империи; старшая сестра Екатерины Б.
 Бурнашев, Ханиф Хасанович (1900—1938) — первый секретарь Ферганского областного комитета КП Узбекистана.
 Бурнашева, Эльфия Вафовна (1942—2021) — российский музыкант, педагог.

Примечания